Le patronyme Thyssen ou Thysen indique une filiation du prénom Thys, abréviation du prénom Matthys (fr. Mathieu).

 famille Thyssen, famille d'industriels allemands ayant fondé et dirigé l'entreprise du même nom ;
 August Thyssen (1842-1926), industriel allemand ;
 Fritz Thyssen (1873-1951), industriel allemand ;
 Heinrich Thyssen (1875-1947), industriel allemand ;
 Hans Heinrich von Thyssen Bornemisza (1921-2002), fils d’Heinrich Thyssen et héritier de l’empire industriel de la famille Thyssen ;
 Francesca Thyssen-Bornemisza (1958-), fille de Hans Heinrich von Thyssen Bornemisza ;
 Renate Thyssen-Henne, femme d'affaires allemande (épouse du petit-fils de Joseph Thyssen).

D'autres personnes portent ce nom sans avoir de parenté avec les précédents :
 Marianne Thyssen (1956-), femme politique belge ;
 Henricus Thyssen (1897-?), gymnaste néerlandais ;
 Peter Thyssen (1964-), acteur belge néerlandophone.

Voir aussi 
 Thyssen AG, devenue ThyssenKrupp
 Musée Thyssen-Bornemisza (Madrid)
 Annie Servais-Thysen (1933-), femme politique belge

Homonymie de patronyme germanique